Josefina Carrera i Sabaté és una filòloga catalana especialitzada en fonètica i dialectologia, professora de la Universitat de Barcelona.

Josefina Carrera estudià Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona (UB), on també cursà un Màster en pertorbacions del llenguatge i l'audició. Treballa, fonamentalment, en fonètica, variació del llenguatge i ensenyament de la fonètica. Des de 1995 participa en projectes d'investigació finançats que estan connectats a la variació lingüística i a la fonètica segmental i suprasegmental. El 1999 es doctorà amb la tesi L'alternança a/e al Segrià, dirigida per Lídia Pons i Griera i Joan Julià i Muné. A partir de l'any 2001, participa en projectes d'innovació docent. Juntament amb Clàudia Pons Moll és responsable de l'espai web Els sons del català, impulsat per Joan Solà i Cortassa, que pretén facilitar l'ensenyament de la fonètica i la fonologia catalanes a l'ensenyament secundari i superior. També des de l'any 2003 dirigeix la revista electrònica Llengua, societat i comunicació, que té periodicitat anual i l'objectiu de difondre treballs centrats en la interfície entre llengua, comunicació i societat. Actualment és professora a la UB i, entre el 2000 i el 2004, també ho fou a la Universitat de Lleida (UdL). Imparteix assignatures de llengua catalana, lingüística descriptiva, llengua oral i fonètica.

Publicacions 
 Eines per a l'aprenentatge del català com a L2 i LE, amb Clàudia Pons Moll, Jesús Bach Marquès i Leia Jiménez Torres (2019).
 L'ensenyament de la pronunciació del català. Eines, recursos, estratègies i experiències amb Clàudia Pons Moll, i Jesús Bach Marquès (coord.) (2017).
 Guies de pronunciació del català, en línia (2015).
 Els sons del català, en línia, amb Clàudia Pons Moll (2014).
 "Does meta-linguistic awareness play any role at the beginning of an ongoing sound change? The case of some vowel-ended verbs in Catalan", Sociolinguistic Studies, vol. 8, 2, p. 65-86. (2014)
 Aplicacions de la fonètica. Actes del XIV Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona amb Clàudia Pons-Moll (ed.) (2007).
 Escola catalana i variació fonètica. Una evolució del vocalisme àton a Alguaire i a Lleida (2002).

Referències 

Filòlegs catalans
Professors de la Universitat de Barcelona